Le tournoi de tennis de Nashville est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1984, classée en catégorie VS Tour C1+, se dispute du 2 au .

Jenny Klitch remporte le simple dames. En finale, elle bat Pam Teeguarden, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Sherry Acker et Candy Reynolds.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Nashville
 Saison 1984 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1984
Nashville
Tennis aux États-Unis en 1984
Tennis en janvier 1984